Le château de Grignols peut désigner deux châteaux français :

 le château de Grignols, implanté en Dordogne, sur la commune de Grignols ;
 le château de Grignols, ou domaine de la Dame Blanche, implanté en Gironde, sur la commune de Grignols.

Grignols